Love Me Tender – B. B. King amerikai bluesgitáros albuma
Love Me Tender – film Elvis Presley főszereplésével
Love Me Tender – Elvis Presley egyik dala